La World Team Cup 2006 è stata la 28ª edizione della World Team Cup, torneo di tennis maschile riservato alle squadre nazionali.
Il titolo è stato vinto dalla Croazia.

Gruppo rosso

Cile vs. Croazia

Cile vs. Spagna

Cile vs. Stati Uniti

Croazia vs. Spagna

Croazia vs. Stati Uniti d'America

Spagna vs. Stati Uniti

Gruppo Blu

Argentina vs. Repubblica Ceca

Argentina vs. Germania

Argentina vs. Italia

Repubblica Ceca vs. Germania

Repubblica Ceca vs. Italia

Germania vs. Italia

Finale

Collegamenti esterni
  
  

World Team Cup
ATP Tour 2006